Peter Bahn ist der Name folgender Personen:

*Peter Bahn (* 1953), deutscher Autor
Peter Bahn (Politiker) (1957–2023), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter in Oberösterreich
Peter Bahn (Maler) (* 1963), deutscher Maler